Addicted – album Sizzli
 Addicted – album Devina Townsenda
 Addicted – singel zespołu Simple Plan